Zygocanna är ett släkte av nässeldjur. Zygocanna ingår i familjen Aequoreidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Zygocanna